Karthäuser Mühlenbach steht für:
 den Oberlauf des Kleuterbachs zwischen den Dülmener Ortsteilen Rorup und Buldern
 Karthäuser Mühlenbach (Naturschutzgebiet) im münsterländischen Dülmen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen